Karamba – aplikacja KDE, która umożliwia wyświetlanie różnych informacji po prawej stronie pulpitu. Karamba inspirowana była windowsowym programem Samurize.

Zobacz też 
 SuperKaramba

Linki zewnętrzne 
 http://karamba.sourceforge.net/

KDE

en:Karamba